Șandra – miejscowość w okręgu Satu Mare, regionie Marmarosz, w Rumunii
 Șandra – miejscowość w okręgu Temesz, regionie Banat, w Rumunii